Бори́с Жу́ков:
 Жуков, Борис Михайлович (1900—1961) — военный гидрограф, инженер-контр-адмирал.
 Жуков, Борис Петрович (1912—2000) — советский химик, академик АН СССР.
 Жуков, Борис Сергеевич (1892—1934) — советский археолог.